VVD steht für:

 Verbindungs- und Verteilungsdose in Telekommunikationsnetzen
 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, niederländische Partei
 Volkswagen Versicherungsdienst GmbH

Abkürzung